

Codici 
 UKK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ust-kamenogorsk/Öskemen (Kazakistan)

Altro
 Ukk – città dell'Ungheria